Aleksandăr Kostov – calciatore e allenatore di calcio bulgaro
 Čavdar Kostov – cestista bulgaro
 Dimităr Kostov – calciatore bulgaro
 Dimo Kostov – cestista bulgaro
 Dimo Kostov – lottatore bulgaro
 Hari Kostov – politico macedone
 Ivan Kostov – politico bulgaro
 Kristian Kostov – cantante, musicista e modello
 Milen Kostov – cestista bulgaro
 Nikolaj Kostov – calciatore e allenatore di calcio bulgaro
 Stanislav Kostov – calciatore bulgaro
 Van'o Kostov – calciatore bulgaro

Pagine correlate 
Kostova